Винко Паич (, ; 27 мая 1912, Сплит — 17 августа 1941, Синь) — югославский партизан Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.

Биография 
Родился 27 мая 1912 в Сплите в крестьянской семье. Работал землепашцем, в молодости увлёкся маркистскими идеями и вступил в 1939 году в КПЮ. Активно развивал коммунистические идеи среди крестьян.

В начале войны с Германией в апреле 1941 года Винко со своей семьёй начал закупку оружия, которое коммунисты успели спрятать в Грипе от Владко Мачека и его людей. Именно этим оружием и были вооружены первые партизаны из Сплита. В своём доме Винко хранил огромное количество вооружения и боеприпасов. Летом 1941 года по его инициативе начала выходить партизанская газета Далмации «Наши известия» (), печать которой велась в подвале дома Паича. Там же проходили совещания партизан и их вождей.

В конце июня 1941 года Винко вошёл в состав диверсионного отряда. 9 августа 1941, когда формировался 1-й Сплитский партизанский отряд, Винко был принят в его состав. 11 августа отряд отправился на первое задание из Сплитского поля в направлении Мосора и далее к Динаре. Усташи обнаружили войска Паича и устроили слежку за ними. Спустя три дня близ села Кошуте партизаны остановились на привал, где и приняли свой бой утром 14 августа.

Несмотря на усталость, солдаты отбили атаку усташей. Паич в бою был ранен. Командир Мирко Ковачевич приказал отряду отойти в лесную рощу. Пулемётный расчёт в составе рядовых Марковича и Алфиревича должен был прикрывать группу и обеспечить ей отступление. Тяжело раненый Паич добровольно согласился на это дело. Когда его товарищи хотели отнести его самого на руках, он отказался и попросил их отступить поскорее. Вместе с пулемётчиками он занял расчёт, несмотря на тяжёлое ранение, и отказался от госпитализации.

Вплоть до глубокой ночи он сидел в засаде, пока не потерял сознание. В ночь с 14 на 15 августа потерявшего сознание Паича схватили в плен усташи и отправили в тюрьму, где долго пытали. Там он отказался выдавать своих товарищей и вскоре 17 августа умер после многочисленных ранений. 24 июля 1953 ему присвоили звание Народного героя Югославии.

Литература 
 Народни хероји Југославије. „Младост“, Београд 1975. година.
 Биографија на порталу Ратна хроника Сплита 1941-1945

Югославские партизаны
Коммунисты Югославии
Умершие от ран